Bogolep – biskup Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego pochodzenia białoruskiego
 Bogolep – ukraiński biskup prawosławny